Pointe-aux-Anglais, un hameau d'Oka (Québec);
 Pointe-aux-Anglais, un hameau de Port-Cartier.